Poniższa tabela wymienia wszystkie prowincje Peru z ich stolicami i regionem, w którym się znajdują, oraz liczbą dystryktów.

Stolice prowincji oznaczone pogrubioną czcionką są jednocześnie stolicą regionu (ponadto w kodowaniu UBIGEO stolica regionu kończy się na RR01).

Bibliografia 
 

 
Podział administracyjny Peru